Llista d'asteroides del 279.001 al 280.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

279001-279100

279101-279200

279201-279300

279301-279400

279401-279500

279501-279600

279601-279700

279701-279800

279801-279900

279901-280000

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (275001)-(280000) (IAU Minor Planet Center)

Llistes d'asteroides (270001-280000)